Dmitri Lavrov (né le  à Tallinn) est un hockeyeur estonien. Il évolue au poste d'attaquant avec les Éléphants de Chambéry.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1999-2000 || Kohtla-Järve Central || Eesti Meistrivõistlused || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || SKA Saint-Pétersbourg || Superliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || SKA Saint-Pétersbourg II || Pervaïa Liga || 25 || 4 || 4 || 8 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || SKA Saint-Pétersbourg II || Pervaïa Liga || 32 || 5 || 5 || 10 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || SKA Saint-Pétersbourg II || Pervaïa Liga || 55 || 15 || 15 || 30 || 64 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Spartak Saint-Pétersbourg || Vyschaïa Liga || 33 || 2 || 0 || 2 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2005-2006 || HC Panter || 2. Divisioona || 12 || 10 || 6 || 16 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| Hunters || 2. Divisioona || 14 || 10 || 7 || 17 || 68 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Kombat Saint-Pétersbourg || Pervaïa Liga || 48 || 22 || 23 || 45 || 112 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HC Big Diamonds Tartu || Latvijas Atklātais čempionāts || 37 || 12 || 11 || 23 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HK Stars || Eesti Meistrivõistlused || 6 || 7 || 3 || 10 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Vikings de Cherbourg || Division 2 || 13 || 19 || 15 || 34 || 24 || 6 || 15 || 12 || 27 || 6
|-
| 2009-2010 || Vikings de Cherbourg || Division 2 || 16 || 26 || 33 || 59 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Boxers de Bordeaux || Division 1 || 25 || 11 || 17 || 28 || 34 || 6 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
| 2011-2012 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 16 || 5 || 8 || 13 || 16 || 6 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| 2012-2013 || Éléphants de Chambéry || Division 2 || 16 || 21 || 21 || 42 || 46 || 7 || 3 || 17 || 20 || 34
|-
| 2013-2014 || Éléphants de Chambéry || Division 2 || 15 || 15 || 17 || 32 || 42 || 2 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2014-2015 || Éléphants de Chambéry || Division 2 || 16 || 11 || 28 || 39 || 20 || 6 || 4 || 9 || 13 || 20
|-
| 2015-2016 || Éléphants de Chambéry || Division 2 || 11 || 7 || 7 || 14 || 4 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || Éléphants de Chambéry || Division 2 || 16 || 10 || 28 || 38 || 32 || 5 ||	4 || 4 || 8 || 6 	
|-
| 2017-2018 || Éléphants de Chambéry || Division 2 ||18 || 15 || 22  ||	37 || 10 || 10 || 7 || 11 || 18 || 30 	
|-
| 2018-2019 || Éléphants de Chambéry || Division 1 || 25 || 8|| 10 || 18 || 26 || 5 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2019-2020 || HC Kalev/Viking || Eesti Meistrivõistlused || 8 || 4 || 12 || 16 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Panter || Eesti Meistrivõistlused || 8 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en octobre 1984
Naissance à Tallinn
Naissance en RSS d'Estonie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur estonien de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur des Scorpions de Mulhouse